Taiko steht für
 Taiko traditionelle japanische Trommel
 Taikō (), zurückgetretener Kanpaku, siehe Japanischer Regent#Sesshō und Kampaku
 Taikō (), in der japanischen Geschichte insbesondere die Bezeichnung des japanischen Feldherrn und Politikers Toyotomi Hideyoshi
 Taiko (Yoshikawa), Roman von Yoshikawa Eiji
 Tāiko, Name für den Magentasturmvogel

Siehe auch
 Taicho